Con il nome di sacramentine vengono comunemente indicate le appartenenti alle numerose famiglie religiose intitolate al santissimo Sacramento:
le adoratrici perpetue del santissimo Sacramento, ordine monastico fondato a Roma nel 1807;
le ancelle del Santissimo Sacramento, congregazione di suore fondata nel 1858;
le suore vittime espiatrici di Gesù Sacramentato, fondate nel 1878 da Maria Cristina Brando;
le suore sacramentine, fondate da Francesco Spinelli nel 1882.